Sondra (geslacht), een geslacht van springspinnen
 Sondra (Duitsland)